Tinicum Township, un township du comté de Bucks
 Tinicum Township, un township du comté du Delaware.

Homonymie de townships